Hynobius boulengeri (jap. , Ōdaigahara-sanshōuo) ist eine Schwanzlurchart der Gattung Hynobius, die in Japan verbreitet ist.

Merkmale und Lebensweise 

Hynobius boulengeri hat wie alle Arten der Gattung Hynobius eine Lunge, ihr Schwanz ist kleiner als ihr Körper und sie hat keine Krallen an den Fingerspitzen. Merkmale wie die fleckenlose schwarze Färbung, die Größe und die Verwendung von fließenden Gewässern zur Fortpflanzung unterscheiden diese Art jedoch von anderen.

Hynobius boulengeri kommt in Laubwäldern, immergrünen Laubwäldern und Mischwäldern vor. Die Schwanzlurchart brütet in Gebirgsbächen, in denen sich anschließend die Larven entwickeln.

Verbreitungsgebiet und Gefährdung 

Die Art ist auf den japanischen Hauptinseln Honshū, Shikoku und Kyūshū endemisch. Die Populationen von Kyūshū und Honshū sind rückläufig durch den Verlust von Lebensräumen aufgrund des Baus von Straßen und Dämmen sowie der Abholzung von Bergwäldern. Auf Shikoku scheint die Population dagegen stabil zu sein. Die Art wird von der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) als gefährdet (Vulnerable) eingestuft. Ebenso wird sie auf der nationalen Roten Liste gefährdeter Amphibien von 2020 des Japanischen Umweltministeriums eingestuft. Die Art ist auch im Heimtierhandel verbreitet. In den Präfekturen Nara, Ōita und Mie ist die Art als Naturdenkmal geschützt.

Systematik 
Die Art wird innerhalb der Gattung Hynobius mit Hynobius kimurae und Hynobius fossigenus gruppiert. Sie lässt sich von diesen leicht an den fehlenden Flecken auf dem Rücken unterscheiden.

Der Holotyp wurde 1912 am Berg Odaigahara in der Provinz Yamato auf der japanischen Hauptinsel Honshū gefunden.

Nishikawa et al. (2001) zeigten, dass die Populationen auf Honshū, Shikoku und Kyūshū zu drei verschiedenen Arten gehören, die formale Benennung der Populationen auf Shikoku und Kyūshū steht jedoch noch aus. Hynobius boulengeri wird hier vorläufig als eine einzige Art behandelt, im strengeren Sinne ist jedoch nach Vorschlag von Zheng et al. (2012) lediglich die Population auf Honshū gemeint.

Weiterführende Literatur 
 M. Matsui: Ohdaigahara salamander. In: Environment Agency (Hrsg.): Threatened Wildlife of Japan – Red Data Book. Band 3: Reptilia/Amphibia. 2. Auflage. Japan Wildlife Research Center, Tokyo 2000.
 K. Nishikawa, M. Matsui, S. Tanabe: Biochemical Phylogenetics and Historical Biogeography of Hynobius boulengeri and H. stejnegeri (Amphibia: Caudata) from the Kyushu region, Japan. In: Herpetologica. 2005, S. 54–62.
 K. Nishikawa, M. Matsui, S. Tanabe, S. Sato: Geographic enzyme variation in a Japanese salamander, Hynobius boulengeri Thompson (Amphibia, Caudata). In: Herpetologica. 2001, S. 281–294.
 J. Raffaëlli: Les Urodèles du Monde. 2. Auflage. Penclen, Plumelec 2013, ISBN 978-2-9528246-0-6.
 S. Sengoku, T. Hikida, M. Matsui, K. Nakaya: The Encyclopedia of Animals in Japan. Volume 5: Amphibians, Reptiles, Chondrichthyes. Heibonsha Limited, Tokyo 1996.
 M. Sparreboom: Salamanders of the Old World. The Salamanders of Europe, Asia and Northern Africa. KNNV Publishing, Zeist 2014, ISBN 978-90-5011-485-1.
 Y.-c. Zheng, R. Peng, R. W. Murphy, M. Kuro-o, M. Hu, L.-j. Hu, X.-m. Zeng: Matrilineal genealogy of Hynobius (Caudata: Hynobiidae) and a temporarl perspective on varying levels of diversity among lineages of salamanders on the Japanese Islands. In: Asian Herpetological Research. Serial 2. Band 3, 2012, S. 288–302.

Einzelnachweise

Weblinks 

Winkelzahnmolche
Hynobiidae
Endemische Amphibie Japans